Сэйнт, Сейнт ( — святой) — фамилия. Известные носители:
 Сейнт, Эва Мари (род. 1924) — американская актриса, обладательница премии «Оскар».
 Сэйнт, Сильвия (род. 1976) — чешская порноактриса.
 Сэйнт, Эллен (род. 1983) — чешская фотомодель и порноактриса.
 Сэйнт, Саманта (род. 1987) — американская порноактриса.

См. также 
 Святой